

Anno 
 757 o 757 a.C.

Codici 
 757 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di High Point, nella Contea di Guilford, della Carolina del Nord

Matematica 
 757

Altro 
 Boeing 757 – aereo di linea bimotore